Marcus Iunius Silanus ist der Name folgender Personen:

* Marcus Iunius Silanus (Prätor 212 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Marcus Iunius Silanus (Präfekt) († 196 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Iunius Silanus (Konsul 109 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Iunius Silanus (Prätor 77 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Iunius Silanus (Konsul 25 v. Chr.) (vor 68 v. Chr.–nach 17 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Iunius Silanus (Suffektkonsul 15) (um 28 v. Chr.–38 n. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Iunius Silanus (Konsul 46) (14–54), römischer Politiker 
 Marcus Iunius Silanus Torquatus (Konsul 19) (um 24 v. Chr.–nach 39 n. Chr.), römischer Politiker